Нина Соколовская:
 Соколовская, Нина Александровна (Антонина Соколовская; 1867—1952) — актриса.
 Соколовская, Нина Павловна (известна под фамилией Саконская; 1896—1951) — русская советская писательница, поэтесса, автор книг для детей.